Xining bezeichnet:

 Xining (西宁市), Stadt in der chinesischen Provinz Qinghai
 Xining (Leibo) (西宁镇), Großgemeinde im Kreis Leibo in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xining (Chuanshan) (西宁乡), Gemeinde im Stadtbezirk Chuanshan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xining (Longshan) (西宁街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Longshan in der chinesischen Provinz Jilin
 Xining (Xuanwei) (西宁街道), Straßenviertel der Stadt Xuanwei in der chinesischen Provinz Yunnan